Матіас Зегер (,  17 грудня 1977, Фавіль) — швейцарський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року виступами за команду «Рапперсвіль-Йона Лейкерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Рапперсвіль-Йона Лейкерс» та «ЦСК Лайонс».

Виступав за збірну Швейцарії.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швейцарії в складі «ЦСК Лайонс» — 2000, 2001, 2008, 2012, 2014, 2018.
 Володар Кубка Вікторії в складі «ЦСК Лайонс» — 2009.
 Срібний призер чемпіонату світу — 2013.

Інше 
4 лютого 2020 року оголошено, що Матіас Зегер є кандидатом до Зали слави ІІХФ.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти «Цюриха»